Cmax peut désigner :
la Ford C-Max, une voiture construite par Ford
Cmax ou Maximilien Leroy, un dessinateur et scénariste de bande dessinée français.